Miejscowości w USA:
 Buffalo Gap – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Custer
 Buffalo Gap – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Taylor